Meinhold ist der Familienname folgender Personen:
 Arndt Meinhold (* 1941), deutscher evangelischer Theologe und Alttestamentler
 Arnulf Meinhold (1899–1943), deutscher Schrittmacher
 Aurel Meinhold (1829–1873), deutscher katholischer Pfarrer und Schriftsteller
 Carl Christian Meinhold (1740–1827), deutscher Buchdrucker
 Christian Friedrich Meinhold (1787–1854), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Emil Meinhold (1878–1955), deutscher Radrennfahrer und Schrittmacher
 Emil Robert Meinhold (1824–1880), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter des Sächsischen Landtags
 Erhard Meinhold (1923–2013), deutscher Fußballspieler
 Erich Meinhold (1908–2004), deutscher Fotograf
 Gottfried Meinhold (* 1936), deutscher Wissenschaftler und Science-Fiction-Schriftsteller
 Günther Meinhold (1889 – 1979), deutscher Generalmajor
 Hanns Richter-Meinhold (1890–1961), deutscher Ingenieur, Montanwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans Meinhold (1888–1968), deutscher evangelischer Geistlicher und Schriftsteller
 Helmut Meinhold (1914–1994), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ivo Meinhold-Heerlein (* 1969), deutscher Gynäkologe
 Johannes Meinhold (1861–1937), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Meinhold (1813–1888), lutherischer Theologe, Dompfarrer und Superintendent, Führer der Lutherischen Orthodoxie
 Marianne Meinhold (1941–2021), deutsche Psychologin und Hochschulrektorin
 Michael Meinhold (1947–2009), deutscher Journalist, Autor mit Schwerpunkt Eisenbahn und Modellbahn
 Niko Meinhold (* 1975), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Peter Meinhold (1907–1981), deutscher evangelischer Theologe
 Philip Meinhold (* 1971), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Rudolf Meinhold (1911–1999), deutscher Geophysiker und Erdölgeologe
 Walter Meinhold (* 1945), deutscher Politiker (SPD)
 Wiebke Meinhold (* 1977), deutsche Altorientalistin
 Wieland Meinhold (* 1961), deutscher Organist

Siehe auch:
 Meinholdsches Turmhaus
 Verlag Meinhold